The Odd Couple (Dziwna para) – sztuka Neila Simona
 The Odd Couple – amerykański film z 1968 w reżyserii Gene’a Saksa, adaptacja sztuki
 The Odd Couple – amerykański serial z 1970, adaptacja sztuki
 The Oddball Couple – amerykański serial animowany z 1975, sequel serialu z 1970
 The New Odd Couple – amerykański serial z 1982
 The Odd Couple II – amerykański film z 1998 w reżyserii Howarda Deutcha, sequel filmu z 1968
 The Odd Couple – album muzyczny zespołu Gnarls Barkley
 The Odd Couple – krótkotrwały side-project amerykańskich raperów Ghostface Killah i Cappadonna
 The Odd Couple – amerykański serial z 2015, adaptacja sztuki

Zobacz też 
 Dziwna para